Нови-Пазар — топоним:
 в Болгарии:
 Нови-Пазар — община в Шуменской области.
 Нови-Пазар — город в Шуменской области, в общине Нови-Пазар;
 Нови-Пазар — село в Кырджалийской области.
 в Сербии:
 Нови-Пазар — община в Рашском округе.
 Нови-Пазар — город в Рашском округе, в общине Нови-Пазар.
 «Нови-Пазар» — футбольный клуб из одноимённого города.